Луи-Александр-Селест д’Омон де Рошбарон (; 14 августа 1736, Париж — 16 августа 1814, замок Вилькье (Вилькье-Омон), герцог де Вилькье и д'Омон, пэр Франции — французский генерал и парламентарий.

Биография 

Третий сын герцога Луи-Мари-Огюстена д’Омона и Виктуар-Фелисите де Дюрфор.

Носил титул герцога де Вилькье, пожалованный королем в 1774 году.

Полковник Булонского кавалерийского полка (1754), затем Королевского Польского полка (1760). Первый дворянин Палаты короля (1762). Бригадир кавалерии (25.07.1762), лагерный маршал (3.01.1770). Наследник своего отца в должности губернатора Булонне (08.1770).

Рыцарь орденов короля (2.02.1777), генерал-лейтенант армий короля (1.08.1784).

Участвовал в Семилетней войне, в том числе в Ганновере и в кампании 1762 года в Испании, затем в войне за независимость США.

30 марта 1789 был избран депутатом Генеральных штатов от Булонского сенешальства. Демонстрировал сильную враждебность новым идеям, высказался за раздельную проверку полномочий. Был членом комитета по доходам. 15 декабря сложил депутатские полномочия.

Основал движение так называемых «рыцарей кинжала», пытавшихся зашитить короля от революционного насилия в ходе выступления 21 февраля 1791.

Был обвинен в содействии бегству королевской семьи в Варенн; на заседании Ассамблеи было заявлено, что 21 июня 1791 король покинул дворец Тюильри через апартаменты герцога де Вилькье. Не дожидаясь последствий, герцог эмигрировал в Брюссель, где стал секретным агентом братьев короля. В 1792 году в Нидерландах был издан приказ об аресте любого француза, не располагавшего сертификатом, подписанным герцогом де Вилькье. В 1794 году он был единственным, кого Совет Брабанта исключил из приказа о высылке эмигрантов.

После оккупации Нидерландов французскими войсками перебрался в Мюнстер, и после смерти Людовика XVII перешел на службу к графу Прованскому, при котором стал первым дворянином Палаты. Сопровождал Людовика в Бланкенбург, Митаву и прочие места пребывания. Говорили, что именно Вилькье вдохновил Людовика XVIII написать письмо генералу Бонапарту с предложением восстановить у власти династию Бурбонов.

В 1799 году, после смерти старшего брата, унаследовал титул герцога д'Омона, но до конца жизни продолжал назваться герцогом де Вилькье.

Проживал в Альтоне. Вернулся во Францию с союзными войсками, 4 июня 1814 был назначен пэром, но заседать в Верхней палате не пожелал и через два месяца умер в своем замке Вилькье.

Семья 

1-я жена (25.01.1759): Фелисите-Луиза Летелье (23.09.1736—24.06.1768), придворная дама дочерей короля, дочь Франсуа-Мишеля-Сезара Летелье, маркиза де Куртанво, капитана ста швейцарцев королевской гвардии, и Луизы-Антонины де Гонто-Бирон

Сын:

 Герцог Луи-Мари-Селест (7.09.1762—9.07.1831)

2-я жена (10.08.1771): Антуанетта-Маргерит-Генриетта Мазад де Сен-Брессон (1756—10.1785), дочь Гийома Мазада, маркиза де Сен-Брессон, и Мари-Антуанетты де Ларош

Дети:

 Луиза-Антуанетта-Аглае (21.12.1773—24.03.1847). Муж (25.06.1805, Париж): граф Александр-Луи-Жозеф де Сент-Альдегонд (1760—1844), лагерный маршал
 Жанна-Луиза-Констанс-Генриетта-Антуанетта-Аглае (7.09.1775—24.09.1852). Муж (25.06.1805, Париж): граф Шарль-Серафен-Александр-Луи-Жозеф де Сент-Альдегонд (1765—1823)
 Луиза-Генриетта-Виктуар (8.12.1776—25.08.1822)
 Эмманюэль-Луи-Терез (р. 15.01.1780)

У герцога де Вилькье были «две дочнри, соединенные столь нежной дружбой, что они пообещали никогда не расставаться и выйти замуж только за двух братьев, которые разделяли бы с ними это чувство. Этот трудный обет был благополучно исполнен: в один день обе сестры вышли замуж за носпоб братьев де Сент-Альдегонд».

Примечания

Литература 

 , coll. 49—50
 , p. 458
 Courcelle J.-B.-P., de. Pairs de France, pp. 16*—16** // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VI. — P.: Arthus Bertrand, 1826
 Dictionnaire des parlementaires français. T. V. — P.: Bourloton, 1891, pp. 530—531

Ссылки 

 
 

Генералы Франции XVIII века
Участники Семилетней войны
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Французские эмигранты времён Французской революции
Члены Палаты пэров Франции эпохи Реставрации
Герцоги д’Омон
Дом д’Омон